Steenrod ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Steenrod (1810–1862), US-amerikanischer Politiker
 Norman Steenrod (1910–1971), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Myers-Steenrod